Benjamin « Ben » Pearson, né le  à Oldham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain à Stoke City en prêt d'AFC Bournemouth.

Biographie 

Avec l'équipe des moins de 19 ans de Manchester United, il participe à la Ligue de la jeunesse de l'UEFA. Lors de cette compétition, il inscrit un but contre le Bayer Leverkusen en septembre 2013.

Il évolue avec les équipes nationales de jeunes anglaises, des moins de 16 ans jusqu'aux moins de 20 ans. Le 12 octobre 2013, il inscrit un doublé contre Andorre, lors des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2014.

Le 11 janvier 2016, il rejoint le club de Preston North End.

Le , il rejoint AFC Bournemouth.

Le , il est prêté à Stoke City.

Statistiques

Palmarès

En club 
  AFC Bournemouth
 Vice-champion d'Angleterre de D2 en 2022.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Barnsley FC
Joueur du Preston North End FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Naissance en janvier 1995
Naissance à Oldham